Óscar Murillo puede hacer referencia a:

Óscar Murillo (1986), pintor colombiano;
Óscar Murillo (1988), futbolista colombiano.